Les ateliers pédagogiques personnalisés sont des dispositifs  permettant à des adultes de se former selon une démarche dite d'autoformation accompagnée. Ils ont été créés .

L'atelier pédagogique personnalisé ou A.P.P.:

- constitue une partie complémentaire à l'offre globale de formation disponible à l'échelle d'une zone géographique ;

- assure des actions de formation de courte durée portant sur des contenus de culture générale et d'apprentissage technologique de base ;

- répond de façon permanente, individualisée et contractuelle aux demandes de formation émanant d'un public diversifié engagé dans la réalisation d'un projet professionnel et social et qui a la volonté d'effectuer un travail personnel de formation ;

- développe auprès des utilisateurs une pédagogie personnalisée.
 
L'atelier pédagogique personnalisé (A.P.P.) est une structure de formation mise en place en partenariat avec des institutions diverses. L'A.P.P. intervient à un moment particulier et est identifié dans l'itinéraire de formation d'un apprenant qui a un projet et un parcours de formation définis.
(Circulaire n° 18 du 21/06/85, circulaire DFP du 14/01/94, circulaire du 07/06/96)

Le terme APP a évolué vers DFGI pour Dispositif de Formation Général Individualisé (2012).

Notes et références

Lien externe 
 Le réseau des Ateliers de Pédagogie Personnalisée

Formation continue en France